Quart (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii. 
 Quart de Poblet – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji.
 Quart de les Valls – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji.
 Quart (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Dolina Aosty.
 „Quart”. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego wydawany od 2006.